Taloș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elena Taloș (n. 1995), atletă română
 Ioan Taloș (d. 1946), protopop și deputat român
 Ioan Taloș (etnolog) (n. 1934), etnolog și autor român
 Mirel Taloș (n. 1973), politician și scriitor român

Nume de familie românești